Piz Morteratsch – montagna del Massiccio del Bernina
 Ghiacciaio del Morteratsch – ghiacciaio nel Massiccio del Bernina